Конгрега́ция ( — союз, соединение):

В католицизме 

 Конгрегация — монашеское объединение, не имеющее статуса ордена.
 Конгрегация — подразделение Римской курии. В настоящее время в курии существует девять конгрегаций:
 Конгрегация доктрины веры;
 Конгрегация по делам восточных церквей;
 Конгрегация богослужения и дисциплины таинств;
 Конгрегация по канонизации святых;
 Конгрегация евангелизации народов;
 Конгрегация по делам духовенства;
 Конгрегация по делам институтов посвящённой жизни и обществ апостольской жизни;
 Конгрегация католического образования;
 Конгрегация по делам епископов.

В протестантизме

Другие значения 
 Конгрегация — академическое собрание, являющееся совещательным органом в английских университетах.
 «Конгрегация» — цикл фэнтези-романов Н. А. Поповой.

См. также 
 Конгрегационализм

Примечания